Baroni es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Cristian Oliveira Baroni (1983), futbolista brasilero.
 Danilo Baroni (1922-2014), abogado, juez y político argentino.
 Eugenio Baroni (1865-1943 ), botánico italiano.
 Leonora Baroni (1611–1670), cantante, e intérprete y compositora de tiorba, laúd y violista italiana.
 Marco Baroni (1963), exfutbolista y entrenador italiano.
 Mario Baroni (1927-1994), ciclista italiano.
 Mirjana Lučić-Baroni (1982), jugadora profesional de tenis de Croacia.
 Rafaela Baroni (1935), escultora descendiente de familias de origen italiano.
 Ronald Baroni (1966), exfutbolista peruano de ascendencia argentina.
 Tomás Baroni (1995), futbolista argentino.
 Valeria Baroni (1989), actriz, cantante, bailarina y conductora argentina.

Otros usos
 Cranioleuca baroni
 Eburia baroni
 Mantella baroni
 Metallura baroni
 Philodryas baroni